Баньоли () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

Фамилия 
 Баньоли, Даниэле (род. 1953) — итальянский волейбольный тренер, главный тренер мужской сборной России (2009—2010).

Топоним 
 Баньоли-дель-Триньо — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.
 Баньоли-ди-Сопра — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Падуя.
 Баньоли-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Баньоли (Неаполь) — квартал Неаполя.